Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese steht für folgende geschützte Landschaftsbestandteile im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:

 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese (Uentrop) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese (Wennigloh) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese (Wettmarsen) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese an der Hünenburg in Marsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese am Hof Altefeld in Marsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese auf dem Loh in Brilon
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese Buttenberg in Brilon
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese mit Altabgrabung und Baumgruppe in Arnsberg

Siehe auch:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide